Еван — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Еван (Міннесота) — місто в окрузі Браун, штат Міннесота, США.
 Еван Всемогутній — американська сімейна комедія режисера Тома Шедьяка
Еван — ім'я. Відоми носії:
 Еван Бай — американський політик, сенатор США від штату Індіана з 1999 до 2011, член Демократичної партії.
 Еван Борн — професійний американський реслер, виступає в WWE на бренді Raw.
 Еван Лайсачек — американський фігурист, що виступає в одиночному чоловічому катанні.
 Еван Мак-Грегор — популярний шотландський актор.
 Еван Стоун — американський порноактор і режисер.
 Еван Стюарт — шотландський актор.
 Еван Теннер — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв
 Еван Центопані — американський культурист.